Списак филмова добитника Сатурнове награде у категорији Најбоља филмска фантазија.

Спољашње везе 

Награде Сатурн